Kookoo, av ishockeyklubben skrivet KooKoo, är en ishockeyklubb från Kouvola i Finland. Klubben grundades 1965. Kookoo spelade i FM-ligan 1987-1990. Till säsongen 2015/16 kom Kookoo åter upp till FM-ligan.

Översikt över ligadeltagande

Referenser

Externa länkar

KooKoo på eliteprospects.com

Ishockeyklubbar i Finland
Sportklubbar bildade 1965
Kouvola